

Persone 
 Allen Crabbe (1992) – cestista statunitense
 Armand Crabbé (1883-1947) – baritono belga
 Ben Crabbé (1962) – musicista e presentatore televisivo belga
 Buster Crabbe (1910-1986) – nuotatore e attore statunitense
 Frans Crabbe van Espleghem (1480-1553) – artista fiammingo
 George Crabbe (1754-1832) – poeta inglese
 Gustave Crabbe (1914-1978) – cestista belga

Altro 
 Crabbe Airport – aeroporto statunitense situato nella contea di Pasquotank